4-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 8 октября 1950 года на арене «Детройт Олимпиа», домашней для клуба «Детройт Ред Уингз». 
Обладатель Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз» обыграл сборную «Звёзд НХЛ» со счётом 7:1. Впервые в матче всех звёзд обладатель Кубка Стэнли оказался сильнее сборной «Звёзд НХЛ». Форвард «Детройта» Тед Линдсей оформил первый хет-трик в истории матчей звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (Д) = Детройт, (б) = гол в большинстве, (м) = гол в меньшинстве

Рекорды 4-го матча всех звёзд 
 Самые большая разница в счёте – 6 шайб (7:1);
 Самые низкая посещаемость – 9166 человек.

Ссылки 
 
 4-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1950/51

Сезоны НХЛ
1950 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Детройте